Il singolare  dell'Oberstaufen Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Martin Fischer era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Daniel Brands.

Brands ha battuto in finale Andreas Beck 6–4, 7–6(7–3).

Teste di serie

 Andreas Haider-Maurer (ritiro)
 Simon Greul (quarti di finale)
 Daniel Brands (campione)
 Martin Kližan (primo turno)

  Martin Fischer (quarti di finale)
  Andreas Beck (finale)
  Nikola Ćirić (quarti di finale)
  Victor Crivoi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Oberstaufen Cup 2011